De Mey of Demey is een Belgische achternaam en kan verwijzen naar:

 Eddy De Mey, Belgisch weerman
 Michèle Anne De Mey, Belgisch choreografe en danseres
 Thierry De Mey, Belgisch muzikant en cineast
 Louis Demey, een Belgisch politicus
 Demey, Brussels metrostation
 De Mey (geslacht), Vlaams-Nederlands adelgeslacht